Bolen může být:

 Bolen dravý, dravá ryba
 Václav Bolen (1887–1963), český komunistický politik